Justin Smith – attore statunitense 
Justin Smith – bassista degli FM Static
Justin Smith – giocatore di football americano statunitense
Justin Smith – giocatore di poker statunitense